Az elmúlt századokban öt horvát származású, magyar nemesi címmel rendelkező család szerepelt Jankovich vagy Jankovics néven. Ezek a következők:

 csalmai Jankovich család
 jeszenicei és vadasi Jankovich család
 kisjenői Jankovich család
 pribéri és vuchini Jankovich család
 pribéri, vuchini és dunaszekcsői Jankovich-Bésán család
 daruvári Jankovics család